Адмирал Сенявин:
 Дми́трий Никола́евич Сеня́вин (1763—1831) — русский флотоводец, адмирал.
 «Адмирал Сенявин» — крейсер проекта 68-бис.
 «Адмирал Сенявин» — русский броненосец береговой обороны, головной в серии из трех кораблей, участвовал в Цусимском сражении.